Ofici, professió relacionada amb el treball manual
 Ofici (document), tipus de document
 Ofici diví, part del ritual catòlic
 Sant Ofici, la Inquisició
 Oficis vils i mecànics, professions artesanals o manuals incompatibles amb la noblesa en la societat feudal i de l'Antic Règim